De vierde wereldkampioenschappen badminton werden in 1985 in Calgary, Canada gehouden in het Pengrowth Saddledome. Het toernooi werd destijds georganiseerd door de International Badminton Federation (IBF), de huidige Badminton World Federation (BWF).

Medaillewinnaars

Uitslagen

Mannen enkelspel

Vrouwen enkelspel

Mannen dubbelspel

Vrouwen dubbelspel

Gemengd dubbelspel

Medailletabel

1985
Sport in Calgary
Badminton in 1985
Badminton